Žiga Pance (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue en position d'attaquant. Son frère Erik Pance est également hockeyeur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il attaque sa carrière au HDD ZM Olimpija en Ligue Slovène puis joue au HD HS Olimpija. Puis, il part au Canada dans la Ligue de hockey de l'Ontario chez les Generals d'Oshawa qui l'ont repêché en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey 2006. En début de saison suivante, il prend part à huit parties pour aucun point avant décide de rentrer au pays. En 2008, il intègre l'effectif du HDD Olimpija Ljubljana. Il remporte l'EBEL avec le HC Bolzano en HC Bolzano 2014. Il marque le but du titre en prolongation face à l'EC Red Bull Salzbourg lors du cinquième match gagné 3-2.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace. Il a participé aux sélections jeunes. Le , le sélectionneur John Harrington le titularise en senior lors d'un match amical contre l'Italie.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue canadienne de hockey
 2006: Sélectionné par les Generals d'Oshawa lors du repêchage européen en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HDD ZM Olimpija|| Ligue slovène|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HDD ZM Olimpija|| Interliga|| 22|| 0|| 4|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HD HS Olimpija|| Državno Prvenstvo || 28|| 16|| 5|| 21|| 76|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 24|| 2|| 1|| 3|| 15|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HD HS Olimpija|| Državno Prvenstvo || 13|| 6|| 3|| 9|| 66|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| HD ZM Olimpija|| Državno Prvenstvo || || || || || ||2||2||4||6||2
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 50|| 4|| 4|| 8|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD HS Ljubljana || Državno Prvenstvo || 10|| 7|| 8|| 15|| 24|| 4|| 3|| 4|| 7|| 26
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || || || || || || 7|| 1|| 0|| 1|| 24
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 14|| 20|| 34|| 36|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || 4|| 1|| 3|| 4|| 16|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 53|| 23|| 17|| 40|| 56|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || 3|| 2|| 2|| 4|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 46|| 17|| 16|| 33|| 61|| 6|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 11|| 20|| 31|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 41|| 14|| 7|| 21|| 17|| 13|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 22|| 17|| 39|| 16|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2015-2016 || EC Villacher SV || EBEL || 49|| 16|| 20|| 36|| 23|| 11|| 2|| 9|| 11|| 4
|-
| 2016-2017 || EC Klagenfurt EC || EBEL || 54 || 9 || 13 || 22 || 12 || 14 || 5 || 4 || 9 || 8
|-
| 2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL || 50 || 12 || 15 || 27 || 22 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2018-2019 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 56 || 19|| 22|| 41|| 48|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2019-2020|| HC Slovan Bratislava || Extraliga || 30|| 10|| 6|| 16|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HDD Olimpija Ljubljana || Alps HL || 36|| 22|| 17|| 39|| 22|| 11|| 9|| 6|| 15|| 11
|-
| 2020-2021 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || 8|| 4|| 4|| 8|| 27|| 7|| 3|| 4|| 7|| 0

Au niveau international 

| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||2||0||2|| 4|| -2|| align="left"|
|- 
| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||1||1||2||25|| 0|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior D1 A ||5||6||2||8||22|| +3|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde D1 A|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1B|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6|| +1||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -2|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"| Septième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 0|| 3|| 0|| +1|| align="left"| Seizième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || +3|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2016 || align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || +3 || align="left"| Première place du groupe D
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0 || align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 14 || -1|| align="left"| Cinquième place de la division D1, groupe A
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| +1|| align="left"| Quatrième place de la division D1, groupe A

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a parfois pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques en club 

| 2007-08 || CityPark Strel|| Ligue Slovène ||3||1||3||4||15.30

Au niveau international 

|2006 ||CM 
|6||0||3||3||3 ||align="left"| de l'élite

Références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du HC Bolzano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Dornbirner EC